La categoria 49 kg è la prima categoria femminile di peso per il Taekwondo ai Giochi della XXXII Olimpiade; la gara si è svolta il 24 luglio 2021 presso il Makuhari Messe di Tokyo. Vi hanno partecipato 17 atleti in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara è stata vinta dalla tailandese Panipak Wongpattanakit.

Formato 
L'evento si è svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che ha determinato i vincitori delle medaglie d'oro e d'argento. I quattro atleti sconfitti ai quarti di finale si sono affrontati in un turno di ripescaggio; i vincitori si sono scontrati con i perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Risultati

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Altri progetti

Collegamenti esterni 

F048